Nilzén är ett svenskt efternamn.

Namnet har burits av bland andra:

 Göran Nilzén (född 1941), historiker.
 Torolf Nilzén (född 1946), militär.
 Åke Nilzén (1913–2006), läkare och medicinare.

Svenska efternamn